Dol steht für:
 Dol (Einheit), eine Maßeinheit für den Schmerzgrad

Geografie:
 Dol (Hvar), Ort auf der Insel Hvar in Kroatien
 Dol (Kosovo), Dorf im Kosovo
 Dol (Postira), Ort in der Gemeinde Postira auf der Insel Brač in Kroatien
 Dol-de-Bretagne, Gemeinde im französischen Département Ille-et-Vilaine 
 Kanton Dol-de-Bretagne im französischen Département Ille-et-Vilaine
 Ortsteil von Máslovice in Tschechien

Personen:
 Bebi Dol (* 1964), serbische Sängerin

DOL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Oleśnicki in der Woiwodschaft Niederschlesien

DOL steht als Abkürzung für:
 Deutschland-Online, eine deutsche eGovernment-Strategie
 direct online, ein Anlassverfahren für Elektromotoren

Siehe auch:
 Bistum Dol war eine in Frankreich gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Dol-de-Bretagne
 Dole

Abkürzung